Giovanni Prandini – funzionario e politico italiano
Jenna Prandini – velocista statunitense
Onelio Prandini – politico italiano
Remo Prandini – presbitero e missionario italiano